Lapidge est un nom de famille d'origine anglaise notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1779–1860), architecte anglais ;
 Michael Lapidge (né en 1942), historien et linguiste canadien.

Notes et références